Темноле́сская — топоним:

 Темнолесская — станица, Апшеронский район, Краснодарский край
 Темнолесская — станица, Шпаковский район, Ставропольский край